Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1966 го́да () — 22-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1966
1960-е годы в Латвии
Футбол в СССР в 1966 году